Az M31  a követjkező dolgokat jelentheti:

 Messier 31 (M31), spirálgalaxis az Androméda csillagképben
 M31: A Family Romance, Stephen Wright novellája
Közlekedés
 M31 motorway, tervezett autópálya Angliában
 M31-es autópálya, autópálya Magyarországon
 M-31-es autópálya (Michigan), autópálya Michigan államban
 Hume Highway Ausztráliában egy autópálya
 MÁV M31 sorozat, dízel-hidraulikus tolatómozdony
Haditechnika
 Suomi M-31 SMG, finn géppisztoly
 M31 ARV, amerikai tankmentő műszaki páncélos
 M31, amerikai harcászati rakéta az MLRS rendszerhez